Немања Максимовић (фудбалер)
 Немања Максимовић (певач)